Канал 5 може да се отнася за:
 Канал 5 - телевизионен канал в Македония
 Канал 5 (Украйна) - телевизионен канал в Украйна